В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Мерседес Пас 6–1, 6–4

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Кончіта Мартінес /  Мерседес Пас (фінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Робін Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open